Bourbe est un nom issu du gaulois boruo, « l'eau boueuse », et utilisé pour désigner :
 la bourbe, boue épaisse des étangs et des marais ;par analogie, le dépôt qui se forme au fond de l’encrier ;
 les bourbes, déchets issus du pressurage du raisin.

C'est aussi un toponyme porté notamment par :
 Les Bourbes, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Dans Harry Potter, « Sang-de-bourbe » est une dénomination péjorative, voire insultante, appliquée aux sorciers nés de parents non sorciers (autrement dit « nés-moldus »).

Références